1. Infanterie-Division – Wehrmacht
 1. Infanterie-Division – Deutsches Heer (1871-1919)
 1. Infanterie-Division – Imperiale e regio Esercito